Fetești több romániai település neve:

 Fetești, Ialomița megye
 Fetești, Iași megye
 Fetești, Suceava megye
 Fetești, Vrancea megye